Les championnats du monde de snooker 1952 se divisent en deux compétitions majeures. À la suite d'une dispute entre certains joueurs professionnels et le corps dirigeant du championnat du monde, la Billiards Association and Control Council (BACC), deux championnats du monde sont organisés : l'un, officiel, réunit seulement deux joueurs. Le championnat dissident, appelé Professionnal Matchplay Championship, compte neuf participants. Ce championnat est souvent considéré comme le véritable championnat du monde. Le championnat officiel a lieu au Houldsworth Hall de Manchester, le championnat dissident se déroule à la tour de Blackpool en Angleterre.

Championnat du monde

Professionnal Matchplay Championship

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1952
Snooker
Snooker 1952
Sport à Blackpool
Snooker